Wojna światów (ang. The War of the Worlds) – powieść science fiction H.G. Wellsa z 1898
 Wojna światów – słuchowisko radiowe Orsona Wellesa z 1938
 Wojna światów – filmy i seriale telewizyjne na podstawie książki H.G. Wellsa:
 Wojna światów – amerykański film z 2005 roku w reżyserii Stevena Spielberga
 Wojna światów – amerykański film z 2005 roku w reżyserii Timothy'ego Hinesa
 Wojna światów – amerykański film z 2005 roku w reżyserii Davida Latta
 Wojna światów (War of the Worlds: The Second Invasion) serial telewizyjny (1988-1990)
 Wojna światów (War of the Worlds) – film 1953, reżyseria Byron Haskin
 Wojna światów – polski film dokumentalny z 2020 roku w reżyserii Mirosława Borka i Krzysztofa Talczewskiego
 Wojna światów – następne stulecie – polski film z 1981 roku w reżyserii Piotra Szulkina
 Wojna światów (ang. Worldwar) – cykl powieści Harry'ego Turtledova
 Saga o wojnie światów – cykl powieści fantasy Raymonda E.Feista
 Jeff Wayne’s Musical Version of The War of the Worlds – album muzyczny Jeffa Wayne’a z 1978 na podstawie książki Wojna Światów